

Красносельцівське сільське поселення — сільське поселення, Биковський район, Волгоградська область
 Красносельцівське сільське поселення — сільське поселення, Рузаєвський район, Мордовія